Златополь — имя собственное; название населённых пунктов:

Россия 
 Златополь — разъезд в Кулундинском районе Алтайского края, упразднён в 2009 г.
 Златополь — село в Кулундинском районе Алтайского края.
 Златополь — хутор в Кантемировском районе Воронежской области.
 Златополь — исчезнувшее село в Красноперекопском районе Крыма.

Украина 
 Златополь — село в Криворожском районе Днепропетровской области.
 Златополь — село в Васильевском районе Запорожской области.
 Златополь — бывший город Кировоградской области, в 1960 году присоединен к городу Новомиргород.